Мобильное приложение Apelsin, 

За время существования приложения был создан цифровой филиал банка для разработки приложения. Приложение поддерживает вход по логину (или номеру телефона), паролю и биометрическую идентификацию по отпечатку пальца или распознанию лица. В приложении пользователю доступны информация о существующих банковских продуктах, курсах валют, онлайн-поддержка 24/7. В число функций входят: переводы между картами разных банков (в том числе на иностранные карты в системах MasterCard и Visa), оплата на местах и оплата за коммунальные услуги, пользователь может открыть счёт или заказать карту, как «виртуальную» так и «физическую» карту с доставкой на дом. 

В приложении реализован перевод денег между картами UzCard, HUMO, VISA через Visa Direct и MasterCard через MoneySend в 162 страны мира.

На 2022 год приложение Apelsin насчитывает более 3 млн активных пользователей.

1 ноября 2021 года Apelsin стал цифровым банком - АО "Bank Apelsin".

За I квартал 2022 года чистая прибыль АО "Bank Apelsin" составила 5 498 063 000,70 сум

Официальный Telegram канал: https://t.me/apelsin

Признание 
Самый лучший IT-проект в финансовой сфере — от Министерства ИКТ РУ

Открытие 2020 года — от Spot.uz

Лучшее приложение по итогам 2020 года — от Bank.uz

Бренд года 2020 в номинации Платёжная система по мнению экспертов — от Marketing.uz

Бренд года 2021 в номинации Финансы по мнению экспертов — от Marketing.uz

Бренд года 2021 в номинации Финансы по мнению потребителей — от Marketing.uz

Бренд года 2021 в номинации IT по мнению экспертов — от Marketing.uz

Прорыв года 2021 по мнению экспертов — от Marketing.uz

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Apelsin

Страницы в социальных сетях: Instagram; Facebook; Telegram, VK